Personen met de achternaam Van Peel
 Marc Van Peel, Belgisch politicus
 Michael Van Peel, Belgisch cabaretier en komiek
 Valerie Van Peel, Belgisch journaliste en politica

Fictief figuur
 Mike Van Peel, personage in de Vlaamse politieserie Zone Stad

Zie ook 
 Peel (doorverwijsgpagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam